Kristian II av Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld () född 22 juni 1637 i Bischwiller, död 26 april 1717 på samma plats, var från 1671 tysk pfalzgreve och hertig av Zweibrücken-Birkenfeld.

Biografi
Han var den äldste sonen till Kristian I av Birkenfeld-Bischweiler och Magdalena Katarina av Pfalz-Zweibrücken som överlevde barndomen. Efter faderns död 1654 efterträdde han honom som härskare över området kring födelseorten Bischweiler. År 1671 ärvde han hertigdömet Zweibrücken-Birkenfeld från sin kusin Karl II Otto. Genom arv från sin hustru vart han även greve av Rappolstein från 1673, en titel som han innan sin död gav till sonen Kristian III.

Familj
Han gifte sig 1667 med grevinnan Katarina Agata av Rappoltstein (1648–1683). Tillsammans fick de sju barn varav endast tre uppnådde vuxen ålder:

Magdalena Claudia (1668–1704), gift 1689 med greve Filip Reinhard av Hanau-Münzenberg (1664–1712)
Louis (1669–1670)
Elisabeth Sophie Augusta (1671–1672)
Christina Catherine (1671–1673)
Charlotte Wilhelmina (1672–1673)
Kristian III (1674–1735), gift 1719 med Karoline av Nassau-Saarbrücken (1704–1774)
Louise (1678–1753), gift 1700 med Fredrik Anton Ulrik, furste av Waldeck-Pyrmont (1676–1728)

Referenser

Noter

Externa länkar

Män
Födda 1637
Avlidna 1717
Huset Wittelsbach
Personer från Bischwiller
Personer i Tyskland under 1600-talet
Personer i Tyskland under 1700-talet